Nové Sedlo est un toponyme qui peut désigner :

Nové Sedlo, une ville du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Nové Sedlo, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie